Geografia Polski

 Feliksówka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Adamów
 Feliksówka – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Feliksówka – część wsi Kędziorki, gmina Brzeziny, pow. brzeziński, woj. łódzkie
 Feliksówka – część wsi Tur, gmina Wartkowice, pow. poddębicki, woj. łódzkie
 Feliksówka – przysiółek wsi Tarnawa-Góra, gmina Moskorzew, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie

 Geografia Ukrainy
 Feliksówka –  wieś na Ukrainie w rejonie stryjskim (obwód lwowski)

Zobacz też 
 felisówka